Тит Флавій Сабін — ім'я декількох римських політиків із роду Флавіїв.
 Тит Флавій Сабін — син Тита Флавія Петрона, батько римського імператора Веспасіана.
 Тит Флавій Сабін — консул 47 року, син Тита Флавія Сабіна і брат Веспасіна
 Тит Флавій Сабін — консул 69 року, син консула 47 року, племінник Веспасіана.
 Тит Флавій Сабін — консул 82 року, син консула 69 року, внучатий племінник Веспасіна.